Премия «Сатурн» за лучшее DVD/Blu-ray-издание фильма () вручается ежегодно Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, начиная с 2002 года. Сначала вручалась за DVD-издание, с 2013 года за DVD или Blu-ray-издание.

Лауреаты и номинанты

2002—2010

2011—2018 
С 2013 года награды вручаются за DVD и Blu-ray издания.

Ссылки 
 Победители и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 
 https://web.archive.org/web/20100209012603/http://www.saturnawards.org/nominations.html 

Номинации кинопремии «Сатурн»